Петропавловка — село в Томском районе Томской области России. Входит в состав Наумовского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Томской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района таёжной зоны, на левом берегу реки Камышки, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северу от города Томска. Абсолютная высота — 98 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
Основано в 1895 году. По данным 1926 года в селе имелось 94 хозяйства и проживало 448 человек (в основном — русские). Функционировали школа I ступени, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлась центром Петропавловского сельсовета Томского Томского округа Сибирского края.

Население 
 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Томского района